Vitrolles (Alpy Wysokie) – francuska gmina w regionie Prowansja-Alpy-Wybrzeże Lazurowe
 Vitrolles (Delta Rodanu) – francuska gmina w regionie Prowansja-Alpy-Wybrzeże Lazurowe
 Vitrolles-en-Luberon – francuska gmina w regionie Prowansja-Alpy-Wybrzeże Lazurowe
 Arnaud de Vitrolles – polityk francuski (ur. 1774 – zm. 1854), ultrarojalista, baron, stronnik Restauracji i obozu Karola X